

Роксана — місто, штат Делавер
 Роксана — селище, штат Іллінойс